Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2009 () прошёл со 2 по 8 февраля 2009 года на арене «Пасифик Колизиум» в Ванкувере (Канада). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Чемпионат стал тестовым соревнованием перед Олимпийскими играми 2010.

К участию в турнире допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2008 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Результаты

Мужчины

Женщины 
Победитель женского турнира Ким Ёна установила мировой рекорд за короткую программу. Она обновила собственный результат, полученный на чемпионате мира 2007 — 71,95 балла.

Парное катание

Танцы на льду 
Обязательный танец — финнстеп.

Призовой фонд 
Призовой фонд этого чемпионата составил 250 тысяч долларов, которые были распределены ИСУ следующим образом:

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата
 

Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
Четыре континента
Международные спортивные соревнования в Ванкувере
2009 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2009 году
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Февраль 2009 года